Річка без назви — річка в Україні, у Ружинському й Попільнянському районах Житомирської області. Лівий доплив Роставиці (басейн Дністра).

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від присілку Андрушки. Тече переважно на південний схід через Мусіївку і у селі Трубіївка впадає у річку Роставицю, ліву притоку Росі.

Неподалік від витоку на північній стороні пролягає автошлях .

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Попільнянського району
Річки Ружинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви